Die 90. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 25. bis 29. Oktober 2000 im Manchester Velodrome statt. Auf dem Programm standen zwölf Disziplinen.

Erfolgreichste Mannschaft war die deutsche mit vier Goldmedaillen. Allerdings waren zahlreiche Sportler, die an den Olympischen Spielen wenige Wochen zuvor in Sydney teilgenommen hatten, nicht am Start. Erfolgreichster Sportler war der deutsche Fahrer Jens Lehmann mit zwei Goldmedaillen, gefolgt von seinem Mannschaftskollegen Stefan Steinweg mit einer Gold- und einer Silbermedaille.

Im Rahmen dieser Weltmeisterschaften verabschiedete sich Chris Boardman mit einem neuen Stundenweltrekord über 49,441 Kilometer vom aktiven Sport. Er verbesserte damit den alten Rekord von Eddy Merckx aus dem Jahr 1972 über 49,431 Kilometer. (Mehrere zwischenzeitlich – auch von Boardman – aufgestellte Rekorde waren vom Weltradsportverband Union Cycliste Internationale annulliert worden, da sie auf Spezial-Rädern erzielt worden waren.)

Zeitplan

Resultate

Sprint

Olympischer Sprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2000

Fußnoten

Quellen 
 Radsport, 2000

Weblinks 
 Tissot Timing
 radsport-news.com: „Deutsche Radsportler überbieten Sydney-Ergebnis“

2000
Radsportveranstaltung 2000
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften im Vereinigten Königreich
Bahnradsport-Wettbewerb in Manchester